Navigationsstjerner er et samlingsnavn på de 58 stjerner som udnyttes ved astronomisk navigation. Stjernerne samt de astronomiske koordinater, deklinationen og timevinklen (SHA) findes i Nautikalalmanakken, the Nautical Almanac, som bruges når navigatørens position skal bestemmes. Allerede 1802 blev navigationsstjernerne omtalt af Nathaniel Bowditch i the American Practical Navigator og siden da har de været anvendt til denne navigationsmetode.

Navigationsstjerner 
I tabellen er stjernerne nummereret fra vest til øst med mindskende timevinkel. Navnet gengives som det skrives i Nautikalalmanakken.

Se også 
 Astronomisk navigation
 Navigation
 Sekstant

Kilder 
  (1983).  
  (2007).

Eksterne links 
 American Practical Navigator  U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (engelsk)
 Navigational Star Chart  U.S. Naval Observatory (engelsk)

Astronomi
Navigation